In 2020 werd het 42ste Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FFMS en zou gespeeld worden van 22 januari tot 26 april. Op 18 maart werd de competitie voor onbepaalde duur opgeschort vanwege de coronacrisis in Brazilië. Er werd uiteindelijk beslist om deze terug de hervatten op 28 november. De meeste staatscompetities waren reeds eerder hervat, maar aangezien de clubs, afgezien van de Série D niet actief zijn in de hogere nationale reeksen was er ook ruimte om deze op een latere datum te hervatten. De competitie werd beëindigd op 23 december en Águia Negra werd de kampioen.

Eerste fase

(1): Corumbaense kreeg zes strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede fase
Maracaju en Corumbaense besloten niet meer aan te treden in de tweede fase. 

(1): Operário werd gediskwalificeerd omdat ze een niet-speelgerechtigde speler opgesteld hadden.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sul-Mato-Grossense
Sul